Сайпулла Атавович Абсаидов () — советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1980 года в лёгком весе. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

В конце июля 2009 года возглавил сборную Азербайджана по вольной борьбе. В ноябре 2016 года был назначен на должность старшего тренера молодёжной сборной Азербайджана по вольной борьбе.

31 августа 2012 года президент Азербайджана и Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев наградил Абсаидова орденом «Шохрат» (Слава). В 2016 году указом президента Азербайджана был награждён медалью «Прогресс».

Личная жизнь 
Окончил исторический факультет Дагестанского государственного университета. Выступал за «Динамо» (Махачкала). По национальности — кумык.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1980 года.
 Чемпион мира 1981 года.
 Обладатель Кубка мира 1978 года.
 Чемпион Европы 1980 года.
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1978 года.
 Чемпион СССР 1980 и 1981 годов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте «Спортивная борьба Дагестана»
 Олимпийскому чемпиону Сайпулле Абсаидову – 60 лет!

Борцы СССР
Выпускники исторического факультета Дагестанского государственного университета
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Борцы лёгкого веса
Тренеры по вольной борьбе